Bill Foster – giocatore di baseball statunitense, membro della Baseball Hall of Fame
 Bill Foster – personaggio fumetti Marvel Comics
 Bill Foster – politico statunitense
 Bill Foster – regista di film e serie TV
 William Carey Foster, detto Bill (1936-2015) – allenatore di pallacanestro statunitense
 William Edwin Foster, detto Bill (1929-2016) – allenatore di pallacanestro statunitense